El término Giulio Cesare puede referirse a:

 Giulio Cesare, una ópera de Georg Friedrich Händel.
 Giulio Cesare, un buque propiedad de la naviera Italian Line.
 Giulio Cesare, un transatlántico de la naviera Navigazione Generale Italiana.
 Giulio Cesare, un acorazado italiano.
 Julio César, un dictador romano llamado Giulio Cesare en italiano.
 Lucilio Vanini, un librepensador italiano, que en sus trabajos firmaba como Giulio Cesare Vanini.